Карсаков:
 Карсаков, Дмитрий Борисович (род. 1971) — российский футболист, тренер.

 Карсакова, Валентина Фёдоровна (1925 — ?) — советский передовик производства в сельском хозяйстве. Герой Социалистического Труда.